Ávra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ávra (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Ávra (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar